Wang Meng (ministro) (325 – 375) – primo ministro dell'imperatore cinese Fu Jiān;
 Wang Meng (pittore) (circa 1308 – 1385) – pittore cinese della dinastia Yuan;
 Wang Meng (scrittore) (1934) – scrittore cinese;
 Wang Meng (pattinatrice) (1985) – pattinatrice cinese di short track e campionessa olimpica a .